Célio Khouri (Xapuri, 31 de janeiro de 1941) é um poeta e letrista de música popular brasileiro.

Discografia 
Conexão carioca 3 bônus
Conexão carioca 2 

Letristas do Brasil
Poetas do Acre
Naturais de Xapuri